Критическое состояние может означать:
 Критическое состояние в термодинамике — состояние системы в критической точке, на конце кривой равновесия между фазовыми состояниями.
 Критическое состояние реактора — состояние ядерного реактора, при котором количество нейтронов не изменяется во времени.
 Критическое состояние в медицине — состояние человека, имеющего тяжёлые расстройства жизненно важных систем организма.
 «Критическое состояние» (1987) — комедийный фильм американского режиссёра Майкла Эптеда.

См. также 
 Критическая масса (значения)